Servitore del popolo – serie televisiva ucraina
 Servitore del popolo: il film – film del 2016 basato sulla serie televisiva
 Servitore del Popolo – partito politico ucraino